Moreau est un nom employé comme :

Anthroponyme 

 les porteurs du nom de famille français

Toponyme 

 la rue Moreau, dans le  ;
 Moreau, ville du comté de Saratoga, dans l'État de New York.

Hydronyme

Titre 

 L'Île du docteur Moreau, roman de H. G. Wells (1896) ;

ce roman a donné lieu à trois adaptations cinématographiques américaines :
 L'Île du docteur Moreau, d'Erle C. Kenton (1933) ;
 L'Île du docteur Moreau, de Don Taylor (1977) ;
 L'Île du docteur Moreau, de John Frankenheimer (1996).

Autres 

 La maison Moreau est une entreprise française fondée au milieu du  à Paris, remplissant les fonctions de malletier, emballeur et expéditeur, spécialisée dans la fabrication d'articles de voyage.